USA Women’s Sevens 2017 – piąta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 3–4 marca 2017 roku na Sam Boyd Stadium w Las Vegas będąc trzecim turniejem sezonu 2016/2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane po raz pierwszy na Sam Boyd Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2016/2017 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Argentyny. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby odpowiednio na początku i w połowie lutego 2016 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Nowa Zelandia i Kanada. W finale po raz drugi w tym sezonie zmierzyły się Nowozelandki z Australijkami i podobnie jak w fazie grupowej lepsze okazały się reprezentantki Nowej Zelandii. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfowarek Ruby Tui, najwięcej punktów zdobyła Kanadyjka Ghislaine Landry, która wraz z Australijką Emilee Cherry zwyciężyła także w klasyfikacji przyłożeń, wyróżniała się także reprezentantka Fidżi Tima Ravisa. Landry dodatkowo wyprzedziła Portię Woodman w klasyfikacji punktowej wszech czasów oraz została pierwszą zawodniczką, która przekroczyła barierę siedmiuset punktów w turniejach WSS.

Zawody były rozgrywane wraz z turniejem męskim na tym samym stadionie, najtańsza jednodniowa wejściówka na sobotę kosztowała 85 USD, zaś na piątek 65 USD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2016/2017)
USA Women’s Sevens
2017 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Las Vegas